Uruzgan är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Oruzgan, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Uruzgan ligger  meter över havet.

Terrängen runt Uruzgan är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Uruzgan. Närmaste större samhälle är Uruzgān,  kilometer norr om Uruzgan. 

Omgivningarna runt Uruzgan är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Uruzgan är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Oruzgan (provins)